Jorma Valtonen, finski hokejist, * 22. december 1946, Turku, Finska.

Valtonen je kariero začel v domačem klubu TPS Turku, v finski ligi pa igral še za Ässät Pori in Jokerit Helsinki, ob tem je branil tudi v italijanski in nemški ligi. Za finsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je četrto, peto in šesto mesto, in devetih svetovnih prvenstvih, na katerih je kot najboljšo uvrstitev dosegel četrto mesto, ki ga je dosegel kar na šestih prvenstvih zapored.

Pregled kariere

|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 64/65
|
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 65/66
|
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| RU-38 Pori
| Finska liga
| 66/67
|
|
| 22
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 67/68
|
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 68/69
|
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 69/70
|
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 3
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 70/71
|
|
| 32
| 0
| 1
| 1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 7
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 72
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .872
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 8
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 72/73
|
|
| 36
| 0
| 0
| 0
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 4
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 5
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| FPS Forssa
| Italijanska 2. liga
| 74/75
|
|
| 23
| 5
| 8
| 13
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 3
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Gardena
| Italijanska liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 76
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Gardena
| Italijanska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 7
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Alleghe
| Italijanska liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 4
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 5
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .845
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC 70 München
| Nemška liga
| 80/81
|
| 44
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 81/82
|
| 29
| 37
|
|
|
|
|
| .906
|
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 82/83
|
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
|
|
|
|
| 6.29
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 83/84
|
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 2
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| '''.888
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 84/85
|
| 21
| 36
|
|
|
|
|
| .911
|
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 85/86
|
| 25
| 36
|
|
|
|
|
| .915
|
| 6
| 6
|
|
|
|
|
| .921
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 86/87
|
| 25
| 38
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.48
| .879
|
| 2
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .844
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti RU-38 Pori
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti FPS Forssa
Hokejisti HC Gardena
Hokejisti HC Alleghe
Hokejisti EHC 70 München
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih